Le qualificazioni del singolare  femminile del Brisbane International 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)
  Vania King (qualificata)
  Zhang Shuai (primo turno)

 Sorana Cîrstea (secondo turno)
 Karolina Šprem (secondo turno)
 Ksenija Pervak (ultimo turno)
 Andrea Hlaváčková (secondo turno)

Qualificati

  Anastasija Pivovarova
  Lucie Hradecká

  Vania King
  Anna Tatišvili

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Brisbane International 2011
WTA Tour 2011